Taz-Mania peut désigner :
 Taz-Mania, une série télévisée d'animation ;
 Taz-Mania, un jeu vidéo.